Багату́р, баты́р (монг. baγatur (ᠪᠠᠭᠠᠲᠦᠷ ), др.-тюрк. багатур — герой, храбрый воин) — почётный титул у монгольских и тюркских народов за военные заслуги, присоединяемый к имени (например, Субэдэй-багатур, Есугэй-багатур) — «герой», «доблестный воин», «богатырь». Известно также в формах: бахадур, батор, баты́р (батырь), батур, боотур,баатыр бахадир. Также личное имя.

История

В средневековье 
По Л. Н. Гумилёву, багадур — слово монгольского происхождения, вошедшее в тюркские языки в VI веке. Многие западные исследователи также поддерживают монголо-тюркскую версию происхождения слова. В источниках известны разные формы написания: bahadar, bahadir, bahadur, batur, batyr, bator. Данный термин заимствован не только в древнерусский, но и в другие языки: польский, персидский, венгерский и др.

Согласно истории династии Суй, слово было в ходу в среде степных народов к северу и западу от Китая ещё в VII веке. Употреблялось хазарами (например, Багатур — личное имя хазарского кагана VIII века),булгарами и тюрками (например: Кат Иль-хан Багадур-шад) Как почётный титул (также в форме баатур), присваиваемый правителем определённому лицу, известно со времён Чингис-хана. С 1204 года багатуры составляли особую тысячу в кэшике, личной гвардии великих ханов Монгольского государства.

Употребление титула багатур/бахадур нашло продолжение в государствах-преемниках Монгольской империи. Например, в Чагатайском улусе, согласно Тарих-и Рашиди, в окружении хана, наряду с родовыми вождями, была большая группа бахадуров, людей, отмеченных правителем за личные качества и достижения. От этого слова произошло русское «богатырь».

Бахадур был также принят в качестве царского титула мусульманскими монгольскими и тюркскими династиями. Первый случай — ильхан государства Хулагуидов Абу Саид, который величал себя в официальных документах ас-султан аль-адиль (справедливый султан) Абу Саид Бахадур-хан. Такое употребление нашло продолжение среди представителей династий Джалаиридов, Тимуридов, Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу, Сефевидов, Великих Моголов и, в особенности, в узбекских государствах.

В новое и новейшее время 
В империи Великих Моголов титул присваивался людям, связанным в первую очередь с правящей династией, а не со своими родовыми группами. Употреблялся в Индии даже во времена британского господства.

В начале XX века в Богдо-ханской Монголии за военные заслуги титул был присвоен более чем ста крупным и малым военачальникам, в том числе и россиянам — например, Р. Ф. Унгерн-Штернбергу и Б. П. Резухину, калмыку Джа-ламе. Он мог использоваться как с личным именем (например, Сухэ-Батор), так и с особым эпитетом, под которым и становился известен его носитель (например, Хатан-Батор — непреклонный богатырь, Манлай-Батор — вождь-богатырь).

В 1945 году в Восточно-Туркестанской республике титулом «батыр» был награждён казах Оспан, а титулом "батур" уйгур Гани Маматбакиев.

Титул присутствует в названиях современных казахских родов Батыр и Карабатыр. В большинстве современных тюркских и монгольских языках дериваты от титула «багатур» аналогичны понятиям Герой, лидер и званию «».

Эпос и сказки 

Батыры — частые персонажи тюрко-монгольских сказок и героического эпоса. Среди тюркских народов распространен эпос про былинного богатыря «Алпамыш батыр». У башкир большую роль в культуре имеет народный эпос «Урал-батыр». А у казахского народа есть эпосы Кобыланды батыр, Камбар батыр, Ер Таргын и т.д

В филателии

См. также 
 Батырбасы
 Богатырь

Примечания

Ссылки 

 
 

Титулы
Монгольские титулы
Социальная структура Башкирии
Батыры